La famille Pécresse est une famille originaire du département de la Corrèze en France.

Origine 
Les registres de l'état civil français permettent d'établir l'origine de cette famille à Jacques Pécresse. Né vers 1683 et mort à Davignac le , il était menuisier. Marié à Jeanne Valade, sa descendance s'établit comme suit :

Personnalités 
  Pécresse (1883-1978) fait des études droit et devient avocat. À sa retraite, il devient propriétaire récoltant. Il acquiert les châteaux Trotanoy à Pomerol et Grand Corbin à Saint-Émilion. Il les revend pour acheter les châteaux Villegeorge et Duplessis en Médoc (qu'il cède avant sa mort) et le château Vray Canon Bodet-la-Tour (château Canon Pécresse) à Saint-Michel-de-Fronsac.
 Jean Marie Georges Pécresse (1913-1986) dit « Jean-Francis » Pécresse est président d'organismes professionnels, vice-président du Conseil national du patronat français (CNPF) de 1973 à 1981 et président du Conseil national du commerce. De son mariage en 1941 à Saintes (Charente-Maritime) avec Jacqueline Paule Émilie Auger (1919-2009), naît Francis Pécresse.
 Francis Pécresse (né en 1942) est dirigeant de banque et a épousé Édith Marie Puget, qui est enseignante. Édith Marie Puget est la fille du général Puget (1911-1973), qui fut notamment chef d'État-major de la Défense nationale, P-DG de Sud-Aviation et ambassadeur de France en Suède. De ce mariage naissent trois enfants, Jean-Francis Pécresse, Jérôme Pécresse et Florence Pécresse (épouse de Tournemire).

Notes et références

Article connexe 
 Meymac-près-Bordeaux

Famille française
Généalogie patronymique
Personnalité liée à la Corrèze